Mount Pleasant kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Mount Pleasant (ort i Australien, South Australia, Barossa, lat -34,77, long 139,05), 
 Mount Pleasant (ort i Australien, New South Wales, lat -33,48, long 151,35), 
 Mount Pleasant, Victoria, stadsdel, Ballarat, 
 Mount Pleasant (berg i Australien, Australian Capital Territory),

Falklandsöarna 

 Mount Pleasant, Falklandsöarna – flygbas

USA 

 Mount Pleasant, Arkansas, Izard County, ort, 
 Mount Pleasant, Arkansas, Faulkner County, ort, 
 Mount Pleasant, North Carolina, ort, Cabarrus County, 
 Mount Pleasant, Pennsylvania, Adams County, ort, 
 Mount Pleasant, Pennsylvania, Westmoreland County, ort, 
 Mount Pleasant, South Carolina, ort, Charleston County, 
 Mount Pleasant, Tennessee, ort, Maury County, 
 Mount Pleasant, Texas, countyhuvudort, Titus County, 
 Mount Pleasant, Iowa, countyhuvudort, Henry County, 
 Mount Pleasant, Michigan, countyhuvudort, Isabella County, 
 Mount Pleasant, Ohio, ort, Jefferson County, 
 Mount Pleasant, Utah, ort, Sanpete County, 
 Mount Pleasant, Wisconsin, ort, Racine County, 
 Mount Pleasant, New York – en stad i Westchester County, New York

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar